Behemot kan syfta på:

 Behemot (mytologi) – ett växtätande mytologiskt djur som nämns i Jobs bok i Gamla Testamentet
 Behemoth (musikgrupp) – ett black metal-band från Gdańsk i Polen